

Littérature
 Le Passager est un roman québécois, de suspense et d'horreur, écrit par Patrick Senécal, publié en 1995 ;
 Le Passager est un roman de Jean-Christophe Grangé paru en  ;
 Le Passager est un roman de l'écrivain américain Cormac McCarthy publié en 2022.

Cinéma 
 Le Passager, film français réalisé par Jacques de Baroncelli en 1928 ;
 Le Passager (Caravan to Vaccares), film franco-britannique réalisé par Geoffrey Reeve en 1974 ;
 Le Passager (Mossafer), film iranien réalisé par Abbas Kiarostami en 1974 ;
 Le Passager-Welcome to Germany, film allemand réalisé par Thomas Brasch en 1988 ;
 Le Passager, court métrage français réalisé par Dominic Bachy en 1997 ;
 Le Passager, film français réalisé par Éric Caravaca en 2005 d'après le roman La Route de Midland d'Arnaud Cathrine ;
 Le Passager nº 4 (Stowaway), film américano-allemand de Joe Penna sorti en 2021.

Télévision 
 Le Passager, mini-série réalisée par Jérôme Cornuau en 2014.